Lockington kan syfta på:

 Lockington, East Riding of Yorkshire, ort i England, Storbritannien
 Lockington, Leicestershire, ort i Leicestershire, Lockington-Hemington
 Lockington, Ohio, ort i USA
 Lockington, Victoria, ort i Campaspe, Victoria, Australien